

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Tumidaj – część miasta Jarocin
 Tumidaj – kolonia w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 Tumidaj – część wsi Ostrów w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask 
 Tumidaj – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio
 Tumidaj – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite
 Tumidaj – przysiółek wsi Zakrzewo w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Mieścisko

Inne 
 Tumidaj – mała (1 ha) wyspa na Jeziorze Wolsztyńskim w Wolsztynie
 Tumidaj – wyspa na Jeziorze Raduńskim Górnym w Borucino na Kaszubach